Földrajz
 Kingston upon Hull város Anglia északi részén, gyakran csak Hullként hivatkoznak rá
 Hull (folyó)
 Hull City AFC angol labdarúgócsapat
 Hull (Kanada) egykori város Québecben
 Hull (Szlovákia) község Szlovákiában, a Nyitrai kerületben
 több egyesült államokbeli város
 Hull (Massachusetts)
 Személyek
 Cordell Hull (1871–1955) az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere